Nicolaus Olai kan avse:

 Nicolaus Olai Bothniensis
 Nicolaus Olai Helsingius 
 Nicolaus Olai Hiller
 Nicolaus Bergius
 Nicolaus Olai (kyrkoherde i Anundsjö)
 Nicolaus Olai Hambræus